Plaatsen in Australië
 Glenburn (Victoria)

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Glenburn (North Dakota)
 Glenburn (Pennsylvania)